Dit is een lijst van planetoïden 120901-121000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120901 - || 1998 SD26 || 22 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120902 - || 1998 SL28 || 17 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120903 - || 1998 SV31 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120904 - || 1998 SW31 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120905 - || 1998 SY32 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120906 - || 1998 SL39 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120907 - || 1998 SW40 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120908 - || 1998 SO41 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120909 - || 1998 SO58 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120910 - || 1998 SR59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120911 - || 1998 SP65 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120912 - || 1998 SP75 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120913 - || 1998 SE78 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120914 - || 1998 SZ78 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120915 - || 1998 SX81 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120916 - || 1998 SB83 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120917 - || 1998 SV83 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120918 - || 1998 SA84 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120919 - || 1998 SU85 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120920 - || 1998 SY85 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120921 - || 1998 SW92 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120922 - || 1998 SO93 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120923 - || 1998 SM99 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120924 - || 1998 SS104 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120925 - || 1998 SC107 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120926 - || 1998 SH107 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120927 - || 1998 SJ108 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120928 - || 1998 SP109 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120929 - || 1998 SM114 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120930 - || 1998 SX121 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120931 - || 1998 SU123 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120932 - || 1998 SL131 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120933 - || 1998 SL147 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120934 - || 1998 SE149 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120935 - || 1998 SG150 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120936 - || 1998 SJ153 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120937 - || 1998 SD155 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120938 - || 1998 SB162 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120939 - || 1998 SV162 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120940 - || 1998 TN12 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120941 - || 1998 TB17 || 14 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (120942) Rendafuzhong || 1998 TB18 || 1 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120943 - || 1998 TN22 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120944 - || 1998 TH23 || 14 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120945 - || 1998 TJ26 || 14 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120946 - || 1998 TZ28 || 15 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120947 - || 1998 TN29 || 15 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120948 - || 1998 TZ37 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120949 - || 1998 UU3 || 20 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120950 - || 1998 UY6 || 20 oktober 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 120951 - || 1998 UA9 || 17 oktober 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120952 - || 1998 UV14 || 23 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120953 - || 1998 UQ22 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120954 - || 1998 UD25 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120955 - || 1998 UO31 || 22 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120956 - || 1998 UX37 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120957 - || 1998 UW40 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120958 - || 1998 UA43 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120959 - || 1998 UP48 || 17 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120960 - || 1998 VC3 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120961 - || 1998 VJ4 || 11 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120962 - || 1998 VM11 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120963 - || 1998 VE12 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120964 - || 1998 VK22 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120965 - || 1998 VV27 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120966 - || 1998 VT29 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120967 - || 1998 VL30 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120968 - || 1998 VH32 || 10 november 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120969 - || 1998 VM38 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120970 - || 1998 VR43 || 15 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120971 - || 1998 VN49 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120972 - || 1998 WE4 || 20 november 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 120973 - || 1998 WW4 || 19 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| 120974 - || 1998 WW8 || 18 november 1998 || Chichibu || N. Sato
|-
| 120975 - || 1998 WE19 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120976 - || 1998 WL25 || 16 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120977 - || 1998 WN28 || 19 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120978 - || 1998 WU35 || 19 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120979 - || 1998 XU || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120980 - || 1998 XY5 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120981 - || 1998 XZ5 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120982 - || 1998 XE6 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120983 - || 1998 XG7 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120984 - || 1998 XN7 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120985 - || 1998 XT15 || 15 december 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120986 - || 1998 XM17 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120987 - || 1998 XA18 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120988 - || 1998 XM18 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120989 - || 1998 XG21 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120990 - || 1998 XP21 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120991 - || 1998 XQ21 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120992 - || 1998 XS23 || 11 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120993 - || 1998 XC25 || 13 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120994 - || 1998 XQ49 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120995 - || 1998 XQ62 || 11 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120996 - || 1998 XE79 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120997 - || 1998 XT96 || 11 december 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| 120998 - || 1998 YB2 || 16 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120999 - || 1998 YC2 || 17 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 121000 - || 1998 YG2 || 17 december 1998 || Caussols || ODAS|}

Planetoïdenlijsten